Lea Einfalt (ur. 19 maja 1994 w Lublanie) – słoweńska biegaczka narciarska i biathlonistka, zawodniczka klubu TSK Triglav Kranj.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Lea Einfalt zaprezentowała się 28 lutego 2009 roku podczas zawodów dziecięcych w Baiersbronn, zajmując 13. miejsce w biegu na 5 km techniką klasyczną. W 2011 roku wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Otepää, gdzie 72. miejsce w biegu na 5 km stylem dowolnym oraz szósta w sztafecie. Jeszcze trzykrotnie startowała w zawodach tego cyklu, najlepsze wyniki osiągając podczas mistrzostw świata juniorów w Erzurum w 2012 roku, gdzie w biegu łączonym była druga, a wspólnie z koleżankami z reprezentacji zajęła trzecie miejsce w sztafecie. W tym samym roku wystartowała także na igrzyskach olimpijskich młodzieży w Innsbrucku, zdobywając brązowy medal w biegu na 5 km stylem klasycznym. Brała także udział w mistrzostwach świata młodzieżowców w Ałmaty w 2015 roku, zajmując siódme miejsce w biegu łączonym oraz ósme na dystansie 10 km techniką dowolną.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutowała 14 grudnia 2013 roku w szwajcarskim Davos, zajmując 54. miejsce na dystansie 15 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 20 grudnia 2014 roku w tej samej miejscowości, gdzie w sprincie stylem dowolnym zajęła 20. miejsce. W sezonie 2013/2014 punktowała jeszcze kilkukrotnie i ostatecznie zajęła 80. miejsce w klasyfikacji generalnej. W 2013 roku wystartowała na mistrzostwach świata w Val di Fiemme, gdzie zajęła 62. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. Podczas rozgrywanych dwa lata później mistrzostw świata w Falun zajęła 26. miejsce w tej samej konkurencji i dziesiąte w sztafecie.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Biathlon

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Urodzeni w 1994
Słoweńscy biegacze narciarscy
Ludzie urodzeni w Lublanie
Słoweńskie biathlonistki